Галина Александровна Борзова (09.06.1926—05.08.2009) — ткачиха Краснодарского камвольно-суконного комбината Министерства лёгкой промышленности РСФСР. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 9 июня 1926 года в деревне Абрамово Вологодского уезда Вологодской губернии, ныне Вологодского района Вологодской области, в крестьянской семье. Русская.

Великую Отечественную войну прошла санитарной дружинницей.

В 1952 году окончила Ивановский текстильный институт по специальности техника-технолога по качеству хлопка и первоначально работала преподавателем общих дисциплин в школе фабрично-заводского ученичества.

В 1956 году Г. А. Борзова переехала на Кубань и поступила работать ткачихой на Краснодарский камвольно-суконный комбинат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достижение высоких технико-экономических показателей по производству тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции лёгкой промышленности, Борзовой Галине Александровне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С конца 1950-х годов Г. А. Борзова была бессменным председателем профкома комбината до выхода на пенсию в 1981 году.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва (1966-1970).

Проживала в городе Краснодаре, скончалась 5 августа 2009 года, похоронена в Краснодаре Краснодарского края.

Награды 
Золотая медаль «Серп и Молот» (09.06.1966);
 Орден Ленина (09.06.1966)
 Орден Трудового Красного Знамени (05.04.1971)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 и другими

Память 

 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Персональные пенсионеры союзного значения
Персоналии:Краснодарский край
Депутаты Краснодарского краевого совета
Герои Социалистического Труда Краснодарского края
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва